Paul I van Griekenland, koning
Paul van Griekenland en Denemarken, kroonprins